Numele propriu Norfolk, originar din , se poate referi la,

În Anglia 

 Norfolk - oraș american în satul Virginia
 Norfolk - insulă în sud-vestul oceanului Pacific
 Norfolk - comitat în estul Angliei
 North Norfolk - district ne-metropolitan în Regatul Unit
 South Norfolk - district ne-metropolitan în Regatul Unit

A se vedea și 

 Comitatul Norfolk

Dezambiguizare
Nume proprii